Lluís Bonifaç, escultor francès del  establert a Catalunya, conegut també com a Bonifaç el Vell.
 Lluís Bonifaç i Sastre, escultor, fill de l'anterior.
 Lluís Bonifaç i Massó, escultor, besnet de Lluís Bonifaç i net de Lluís Bonifaç i Sastre.